Carmen Brussig (née en 1977), judokate handisport allemande
Ramona Brussig (née en 1977), judokate handisport allemande
Thomas Brussig (né en 1964), écrivain allemand